Tangen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tangen, distrikt, Jawa Tengah,

Norge 

 Tangen (ort), Hedmark fylke, Stange, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar